Front révolutionnaire peut désigner :
 Front révolutionnaire afghan ;
 Front révolutionnaire anarchiste, organisation japonaise ;
 Front révolutionnaire antifasciste et patriote, organisation communiste espagnole ;
 Front révolutionnaire d'action prolétarienne, organisation anarchiste belge ;
 Front révolutionnaire pour l'indépendance du Timor oriental, parti timorais ;
 Front révolutionnaire national, organisation française collaborationniste ;
 Front révolutionnaire syrien, brigades rebelles syriennes ;
 Parti-Front révolutionnaire de libération du peuple, organisation communiste turque.